Vion ist der Name:

 des ehemaligen französischen Skirennläufers Michel Vion
 des Nahrungsmittelkonzerns Vion N.V.
 des pharmazeutischen Unternehmens Vion Pharmaceuticals der Yale University
 der französischen Gemeinde Vion (Ardèche) im Département Ardèche
 der französischen Gemeinde Vion (Sarthe) im Département Sarthe
 der französischen Gemeinde Noyelle-Vion im Département Pas-de-Calais
 die Fraktion Vion (Predaia) in der Gemeinde Predaia, Italien